DUP est un sigle qui peut signifier :
 Délégation unique du personnel, le regroupement des institutions représentatives : Comité d'entreprise et Délégués du personnel ;
 Democratic Unionist Party, un parti politique nord-irlandais ;
 Déclaration d'utilité publique, un acte administratif français.